1. division 2017 var Norges nästhögsta liga säsongen 2017.

Tabeller

Poängtabell

Kvalspel

Uppflyttning

Nedflyttning

Källor
Fotball.no

2017 i Norge
Fotbollssäsongen 2017
2017